Jméno a příjmení Chris White nosí více osob:

 Chris White (hudebník) (* 1943) – britský hudebník
 Chris White (kontrabasista) (1936–2014) – americký kontrabasista
 Chris White (saxofonista) (* 1955) – britský saxofonista
 Chris White (veslař) (* 1960) – novozélandský veslař
 Chris White (vývojář) – vedoucí vývoje designu a rozhraní pro WebTV